Руй Тиагу Данташ да Силва (; родился 7 февраля 1994 года в Агуаш-Санташ, Майа, Большой Порту) — португальский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Бетис».

Клубная карьера 
Силва — воспитанник клубов «Майа» и «Насьонал Мадейра». 26 января 2014 года в матче Кубка Португалии против «Лейшойнша» он дебютировал за основной состав. 11 мая в матче против «Жил Висенте» он дебютировал в португальской Примейре.

В начале 2017 года Силва перешёл в испанскую «Гранаду». 6 сентября в матче Кубка Испании против «Сарагосы» Руй дебютировал в стартовом составе. 2 декабря в матче против «Райо Вальекано» он дебютировал в испанской Сегунде. В 2019 году Руй помог клубу выйти в элиту. 17 августа в матче против «Вильярреала» он дебютировал в Ла Лиге.

В июле 2021 года после истечения контракта с «Гранадой», Руй в статусе свободного агента перешёл в другой испанский клуб ― «Бетис». Дебютировал в стартовом составе 14 августа в выездном матче против «Мальорки».

Международная карьера 
В 2013 году Силва в составе сборной Португалии до 19 лет принял участие в юношеском чемпионате Европы в Литве. На турнире он был запасным вратарём.

Летом 2021 года Руй был вызван в национальную сборную Фернанду Сантушем. Он дебютировал, выйдя на поле в стартовом составе в товарищеской игре с командой Израиля 9 июня (4:0). Силва даже попал в итоговую заявку «селесао» на Евро-2020, но не сыграл в этом турнире, поскольку основным голкипером был его тёзка, Руй Патрисиу.

Примечания

Ссылки 
 
 Portuguese League profile
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Реал Бетис»